Montross steht für:

 Montross (Virginia), Verwaltungssitz des Westmoreland County (Virginia), im US-amerikanischen Bundesstaat Virginia

Montross ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Montross (* 1971), US-amerikanischer Basketballspieler